Salıpazarı (district), een Turks district in de provincie Samsun
 Salıpazarı (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Salıpazarı